South Boston ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 South Boston, Stadtteil von Boston, Massachusetts
 South Boston (Indiana) im  Washington County
 South Boston (Virginia) im Halifax County

Siehe auch:
 South End (Boston), Stadtteil von Boston, Massachusetts